Paulsen es un apellido que puede referirse a las siguientes personas:

 Ove Wilhelm Paulsen (1874, Aarhus-1947), botánico danés;
 Hermann Ludwig Louis Paulsen (1833, Gut bei Blomberg, Lippe-1891, Nassengrund), ajedrecista alemán;
 Robert Frederick Paulsen III (1956, Detroit, Míchigan), actor de voz estadounidense;
 Fernando José Paulsen Silva (1956, Santiago de Chile), periodista chileno;
 Carolina Paulsen Lynch (1971, Peñalolén), actriz chilena;
 Nancy Paulsen Carrasco (1961), actriz chilena;
 Axel Paulsen, patinador sobre hielo noruego.